Лю Хэ
 Лю Хэ (политик)